Svetac, osoba koju neka kršćanska Crkva štuje kao svetu
Svetac (otok), otok u srednjem Jadranu